Сунда — пролив между Явой и Суматрой, чаще именуется Зондским.
 Сундаланд (также Сунда) — затопленный ныне океаном участок суши в юго-восточной Азии, объединявший Индокитай с Зондскими островами.
 Сунда — средневековое королевство на острове Ява.
 Сунда — река в России.